Tsjecho-Slowaakse hockeyploeg (mannen), de nationale mannenploeg die Tsjecho-Slowakije vertegenwoordigde tijdens interlands in het hockey
 Tsjecho-Slowaakse hockeyploeg (vrouwen), de nationale vrouwenploeg die Tsjecho-Slowakije vertegenwoordigde tijdens interlands in het hockey